Ackersbach ist ein Gewässername:

 Ackersbach, wahrscheinlicher Name des Bachs aus der Teufelsklinge (Aalenbach), linker Zufluss des Aalenbachs (zur Bühler) vor Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ackersbach (Aubach), rechter Zufluss vom Gennerhorn des Aubachs (zur Lammer) an der Unterwandalm, Markt Abtenau, Bezirk Hallein, Salzburg

Siehe auch:
 Ackerbach